— японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира.

Биография 
Начал заниматься дзюдо в старших классах. Тренировался у отца Тадахиро Номуры, в будущем единственного трёхкратного олимпийского чемпиона по дзюдо. В 1977 году стал чемпионом Японии среди школьников.

В 1978 году поступил в университет Тэнри. В том же году победил на турнире «Олимпийские надежды» в Риге и выиграл чемпионат мира среди студентов в Рио-де-Жанейро. В 1980 году во Вроцлаве подтвердил свой статус сильнейшего в мире среди студентов. В 1981 году победил на международном турнире в Потсдаме, но на чемпионате Японии по дзюдо был лишь третьим. В 1982 году стал обладателем Кубка Дзигоро Кано.

С 1982 года, окончив университет, работал преподавателем в Техническом лицее в префектуре Нара. В 1983 году победил на престижном международном турнире в Тбилиси и был вторым на турнире US Open Colorado Springs.

Победив на отборочных японских соревнованиях явного фаворита Синъити Харагути, был выбран для участия Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В его категории боролись 27 дзюдоистов. Борец, победивший во всех схватках группы выходил в финал, где встречался с борцом из другой группы. Проигравшие финалистам, начиная с четвертьфинала, встречались в «утешительных» схватках, по результатам которых определялись бронзовые призёры. Синдзи Хосокава оказался на голову сильнее своих соперников, почти все, кроме одной, схватки закончив досрочно. Умело применяя бросок томоэ нагэ (бросок через голову, с упором ноги в живот) он добился победы этим броском в первых трёх схватках, а полуфинальную и финальную встречи победил, удерживая противника ёко сихо гатамэ (удержание поперёк с захватом головы и бедра).

В 1985 году занял второе место на командном кубке Международной федерации дзюдо в Париже, победил на турнире Pacific Rim Judo Championships в Токио, а в сентябре 1985 года стал чемпионом мира. После чемпионата оставил дзюдо, чтобы сконцентрироваться на преподавательской деятельности, но в 1987 году вернулся и завоевал второе место на чемпионате мира.

Был выбран для участия Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. В его категории боролись 36 дзюдоистов.

Синдзи Хосокава вновь не испытывал трудностей вплоть до полуфинала. В полуфинале он встретился с американцем Кевином Асано. У обоих дзюдоистов коронным приёмом был бросок через голову с упором ноги в живот, который они в разных вариантах пытались провести, но ни у кого не получилось заработать хотя бы кока. Встреча закончилось безрезультатно, и двое из трёх судей отдали победу американцу, что в Японии оценивается как «необъяснимое решение». В схватке за бронзовую медаль также без проблем победил.

После олимпиады оставил активное дзюдо, в этот раз навсегда. Является тренером команды университета Тэнри. С октября 1988 года стал тренером Японской федерации дзюдо. С апреля 1997 года тренер Японского олимпийского комитета. Готовил к выступлениям, в частности, Тадахиро Номуру, у отца которого занимался в юности сам.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Японии по дзюдо
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по дзюдо